Растока се може односити на:
 Рукавац, као мањи водоток који се одваја од главног тока

или:
 Растока (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Црна Гора
 Растока (Рибник), насеље у општини Рибник, Република Српска, БиХ
 Растока (Госпић), насеље града Госпића, Хрватска
 Растока (Брезно), насеље у округу Брезно, Словачка